Granilla puede referirse a:
 el nombre común de la planta Agrostis tenerrima
 el nombre común de la planta Phytolacca decandra; o
 el nombre común de la planta Daphne gnidium'''''.